Le mot Donskoï peut faire référence à :

 La ville russe de Donskoï, dans l'oblast de Toula
 L'homme politique russe Alexandre Donskoï
 Le district Donskoï dans la ville de Moscou